Стеженский:

 Стеженский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области России.
 Стеженский, Леонид Васильевич (1868—1941) — русский архитектор, мастер модерна.